Alphons Schepers – ciclista su strada, pistard e ciclocrossista belga
 Bob Schepers – calciatore olandese
 Eddy Schepers – ex ciclista su strada belga